Os Jogos Mundiais de 1989 foram a terceira edição dos Jogos Mundiais. Ocorreram em Karlsruhe, Alemanha.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ligações externas 
 

1989
Mundiais
Mundiais 1989
Desporto na Alemanha em 1989
Karlsruhe